San Ángel kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Ángel, Acayucan, ort, 
 San Ángel, Michoacán, ort, 
 San Ángel, Cuitláhuac, ort, 
 San Ángel, Jalisco, ort, Atotonilco el Alto,